Weinkulturpreis steht für
Deutscher Weinkulturpreis
Weinkulturpreis der Stadt Alzey